Andrej Kuznecov era il detentore del titolo, ma da quest'anno non fa più parte della categoria Junior.

Márton Fucsovics ha battuto in finale Benjamin Mitchell 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Jason Kubler (terzo turno)
  Agustín Velotti (primo turno)
  Tiago Fernandes (terzo turno)
  Duilio Beretta (primo turno)
  Jiří Veselý (terzo turno)
  Damir Džumhur (quarti di finale)
  Denis Kudla (quarti di finale)
  James Duckworth (quarti di finale)

  Renzo Olivo (quarti di finale)
  Dominic Thiem (primo turno)
  Máté Zsiga (secondo turno)
  Mikhail Buryukov (terzo turno)
  Márton Fucsovics (campione)
  Juan Sebastián Gómez (secondo turno)
  Roberto Quiroz (primo turno)
  Kevin Krawietz (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Torneo di Wimbledon 2010